Juan Manuel Cajigal peut faire référence à :

Patronymes 

 Juan Manuel Cajigal y Odoardo (1803-1856) : homme politique et mathématicien vénézuélien ;
 Juan Manuel de Cajigal y Niño (1757-1823) : capitaine général de Cuba et du Venezuela.

Toponymes 
 Juan Manuel Cajigal : municipalité de l'État d'Anzoátegui au Venezuela.

Homonymie de toponyme